

Рублівка — село, Амурська область, Зейський район
 Рублівка — присілок, Липецька область, Задонський район

Рублівка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці
 Рублівка — село, Черкаська область, Черкаський район

Див. також 
 Рубльовка